Mało obiecująca (MO) – najniższa ocena przyznawana szczeniętom podczas Wystaw Psów Rasowych. Sędzia w stosunku do szczenięcia, które otrzymało ocenę MO nie przewiduje w przyszłości sukcesów wystawowych ze względu na wady występujące już w okresie szczenięcym.

Wystawy psów